Лосдрехт () — деревня в нидерландской общине Вейдемерен в провинции Северная Голландия. Расположена к юго-востоку от Амстердама.

Лосдрехт состоит из двух небольших поселений, Nieuw- и Oud-, т.е. Новый и Старый Лосдрехт. Новый Лосдрехт является урбанизированным центром, Старый Лосдрехт состоит в основном из вилл на берегу озера.

До 2002 года Лосдрехт был отдельным муниципалитетом в провинции Утрехт, состоящим из Oud-Loosdrecht, Nieuw-Loosdrecht, Breukeleveen, Muyeveld, и Boomhoek.

Лосдрехт известен своими озёрами, Лосдрехтсе-Плас, которые посещают тысячи туристов каждый год.

Примечания

Ссылки 
 VVV Loosdrecht
 Watersport Festival Loosdrecht
 Stichting SLOEP
 Historische Kring Loosdrecht

Северная Голландия